Пьер Тубер (; род. 29 ноября 1932 года) — французский историк, специалист по итальянской средневековой истории и социально-экономической истории европейского раннего средневековья. Доктор литературы (1972), профессор (1973), почётный профессор Коллеж де Франс (2003), доктор «Honoris causa» Сиенского и Льежского университетов. Член Европейской Академии, почётный член Японской академии наук (2013), член Национального центра научных исследований и Национальной школы хартий.

Оказал заметное влияние на разные области изучения истории средневековья и имеет репутацию международного лидера в своей специализации по медиевистике. Им был выявлен и исследован знаменитый феномен — «озамкование» (incastellamento).

Биография

Примечания

Ссылки 

 
 

Персоналии по алфавиту
Медиевисты Франции
Сотрудники Французской школы в Риме
Преподаватели Национальной школы хартий
Члены-корреспонденты Американской академии медиевистики
Почётные доктора Льежского университета